

Сіфорд — місто, штат Делавер
 Сіфорд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк